Estrelas
Mu1 Chamaeleontis
Mu2 Chamaeleontis

Desambiguações de astronomia